«Одинокие сердца» — молодёжный американский сериал о юноше из неблагополучного района, волею судьбы оказавшемся в престижном Оранжевом округе. Действие сериала разворачивается в привилегированном обществе курорта Ньюпорт Бич в Калифорнии. Главного героя — шестнадцатилетнего юношу с криминальным прошлым — приглашает на время в свою семью государственный защитник, проживающий в округе Оранж.

Второй сезон сериала был показан на канале СТС под названием Одинокие сердца.

Сюжет 
Сет сбежал в Портленд, штат Орегон, где юноша живёт с Люком и его отцом. Райн провёл лето в Чино с ожидающей ребёнка Терезой, работая на стройке. Сенди и Кирстен пробуют уговорить мальчиков вернуться домой, но Сет не желает возвращаться, если Райн не вернётся. Тереза, которая видит, что Райн с ней только из-за ребёнка и несчастлив, говорит ему, что потеряла ребёнка. Это побуждает Райна и Сета вернуться в Ньюпорт.

Саммер очень обиделась на Сета за его отъезд на все лето и стала встречаться с новым другом — Заком Стивенсом. Марисса также имеет новые отношения с садовником ДиДжеем, так как она думает что Райн потерян для неё навсегда, а в основном чтобы позлить свою мать. Осознавая это, ДиДжей вскоре расстается с Мариссой.

Сет, устроившись на работу в ночной клуб, знакомится с Алекс — управляющей заведением. У них случается короткий роман, но Алекс оказывается бисексуальной и начинает встречаться с Мариссой. Саммер тоже не слишком счастлива с Заком, и они также расстаются. После чего роман Сета и Саммер возобновляется.

Тем временем Джули и Калеб отослали сестру Мариссы Кэйтлин в школу-интернат. Джули не слишком счастлива, так как она вышла замуж за Калеба только ради денег, и она начинает встречаться с бывшим мужем Джимми снова. Калеб знает об этом, но эти отношения его не волнуют. Однако его волнуют отношения Джули с экс-другом, с которым она снялась в 80-х в порнофильме, и теперь тот шантажирует Джули и Калеба, требуя денег за плёнку. Калеб хочет развестись.

Кроме того, Райн начинает отношения с Линдсей, новой девочкой в школе. Во время празднования Рождествуки (особый праздник, изобретённый Сетом, — смесь Рождества и Хануки) становится известно что Линдсей — незаконнорождённый ребёнок Калеба и единокровная сестра Кирстен. Взятый анализ крови подтверждает отцовство Калеба, он хочет удочерить Линдсей, но она решает уехать с матерью в Чикаго.

Трей — брат Райна выпущен из тюрьмы. Поскольку ему негде жить, Коэны приглашают его остановиться у них, пока он не найдет работу и жильё. Раян не доверяет Трею, хотя Трей действительно пытается начать добропорядочную жизнь. Однако, скоро он впутывается в неприятности с наркотиками, и, находясь под кайфом, совершает попытку изнасиловать Мариссу.

Тем временем, Кирстен начинает пить запоем. Сама она не замечает своей проблемы, но семья уговаривает её пройти курс лечения. Кирстен соглашается и уезжает в реабилитационный центр.

В конце сезона Райн узнаёт о попытке изнасилования и идёт разбираться с Треем. В драке Трей почти убивает Райна, когда прибегает Марисса и стреляет в Трея.

В ролях 
 Питер Галлахер в роли Сэнди Коена
 Келли Роуэн в роли Кирстен Коен
 Бенжамин Маккензи в роли Райана Этвуда
 Миша Бартон в роли Мариссы Купер
 Адам Броди в роли Сэта Коена
 Мелинда Кларк  в роли Джули Купер
 Рэйчел Билсон в роли Саммер Робертс
 Алан Дэйл в роли Калеба Никола
 Тейт Донован  в роли Джимми Купер

Приглашённые звёзды 
Оливия Уайлд в роли Алекс

Описание эпизодов

Ссылки 
 Второй сезон на сайте IMDB.Com 
 Второй сезон на сайте Tv.Com 

Одинокие сердца
Телесезоны США 2004 года
Телесезоны США 2005 года